Ньоккі — 

 Ньоккі

 Карло Ньоккі (Carlo Gnocchi) — італійський священик, педагог і письменник (1902—1956)
 Карлі Ньоккі (Charlie Gnocchi) — італійський радіоведучий (1963)
 Жене Ньоккі (Gene Gnocchi) — італійський комік і телеведучий (1955)